Аракин — фамилия:

Известные носители:
 Аракин, Александр Тихонович (1845—1891) — товарищ министра юстиции, тайный советник.
 Аракин, Владимир Дмитриевич (1904—1983) — советский лингвист, филолог, доктор филологических наук, профессор.
 Аракин, Фёдор Тихонович (1838—1896) — генерал-лейтенант русской императорской армии.